Seifertia är ett släkte av svampar. Seifertia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seifertia